Sphaerodorum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Örsted 1843. Sphaerodorum ingår i familjen Sphaerodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sphaerodorum